Сопроню́к — українське прізвище. Походить з давногрецького Сопрон, Софрон (), споріднене з Супрун, Супруненко.

 Сопронюк Андрій Філімонович — голова Маневицької районної ради.
 Сопронюк Василь Михайлович (*1947) — український радянський футболіст, нападник.
 Сопронюк Микола Юрійович — український блогер, співак і шоумен.
 Сопронюк Олександр Петрович — український поет, журналіст, публіцист, головний редактор газети «Слово».
 Сопронюк Федір Олексійович — український учений у галузі прикладної математики.

Українські прізвища